Суперкубок Нідерландів з футболу 1995  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 1995 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів клубом Феєнорд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1995
Нідерланди
1995 у нідерландському спорті
Серпень 1995